Die Korea Open 2016 fanden vom 27. September bis zum 2. Oktober 2016 im Seongnam Indoor Stadium in Seongnam statt.

Herreneinzel

Setzliste 

  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Viktor Axelsen (zurückgezogen)
  Jan Ø. Jørgensen (2. Runde)
  Tian Houwei (Viertelfinale)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Son Wan-ho (Finale)
  Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
  Srikanth Kidambi (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (zurückgezogen)
  Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
  Ratchanok Intanon (2. Runde)
  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (Finale)
  P. V. Sindhu (zurückgezogen)
  Akane Yamaguchi (Champion)
  Sun Yu (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Chai Biao / Hong Wei (Viertelfinale)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (zurückgezogen)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Halbfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Finale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Champion)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Halbfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (Finale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Halbfinale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (2. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Huang Yaqiong / Tang Jinhua (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)
  Liu Yuchen / Tang Jinhua (zurückgezogen)
  Kenta Kazuno / Ayane Kurihara (2. Runde)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Korea Open
 BWF World Superseries

2016
Badminton 2016
Sport (Seongnam)